I Ging – noto in Italia come Libro dei Mutamenti

Persone 
 Jack Ging – attore statunitense
 József Ging – allenatore di calcio e calciatore ungherese